Le terme harpon peut désigner :

Patronyme
 Mickaël Harpon est le nom du fonctionnaire de la PJ de Paris auteur de l'attentat de la préfecture de police de Paris le .

Divers 
 le harpon est un idéogramme  égyptien ;
 le harpon, est une arme constituée d'une lance dont la pointe est munie de crochets (barbelures ou barbillons) ;
 le harpon, est une scie constituée d'une longue lame munie de poignées à chaque extrémité, utilisée par deux bûcherons ;
 Harpon, un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Le Harpon, film muet de Elmer Clifton (1923).

Voir aussi
 , traduction anglaise de harpon
 Grotte des Harpons, sur le site des grottes de la Save à Lespugue (Haute-Garonne).